Ferenc Pölöskei – storico ungherese
 Gábor Pölöskei – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
 Zsolt Pölöskei – ex calciatore ungherese